Понтијски се може односити на:
 Понтијци, вишезначна одредница

Види још 
 Понтски, вишезначна одредница